

Palmarès

Europei
1 medaglia:
1 bronzo (Barcellona 2010 nella maratona)

Altri progetti

Collegamenti esterni